El Emigrante est le titre de plusieurs œuvres :
L'Émigrant (El Emigrante), une micronouvelle de Luis Felipe Lomelí
El Emigrante, une chanson de style boléro flamenco de Juanito Valderrama
El Emigrante, un film dans lequel apparaît Juanito Valderrama